

Toponymie

France 
 Palais Galliera, un musée de Paris

Italie 
 Château de Galliera, un ancien château situé à Bologne
 Galliera, une commune italienne de la province de Bologne
 Galliera Veneta, une commune italienne de la province de Padoue

Personnalités 
 Maria de Brignole-Sale (1812-1888), devient par son mariage Maria Ferrari de Galliera, duchesse de Galliera (1837) et princesse de Lucedio (1828).
 Les ducs de Galliera, depuis la fin du , sont liés aux maisons royales de France et d'Espagne, ainsi :
 Antoine d’Orléans (1866-1930), infant d’Espagne et quatrième duc de Galliera
 Alphonse d’Orléans (1886-1975), infant d'Espagne et cinquième duc de Galliera (époux de Béatrice d'Édimbourg et de Saxe-Cobourg et Gotha)
 Alvaro d’Orléans (1910-1998), infant d’Espagne et duc de Galliera
 Alphonse d'Orléans et Ferrara-Pignatelli, (1968-)  de Galliera, ayant renoncé à ses droits dynastique en Espagne et n'étant pas résident en France.

Homonymie de toponyme